Numeri se poate referi la:
 Numeri -  ("număr") - unitate militară romană de 200-400 oameni
 Cartea Numeri